Arnold Landvoigt – rugbista a 15 tedesco
 Bernd Landvoigt – ex canottiere tedesco
 Jörg Landvoigt – ex canottiere tedesco